Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Geoff Masters 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (Campione)
 Alex Metreveli (primo turno)

 Harold Solomon (quarti di finale)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1975